Siège du château de Matsuyama (1537) ;
 Siège du château de Matsuyama (1563)

Matsuyama